En Pologne, Czermno peut désigner :

 Czermno, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Czermno, un village dans la voïvodie de Lublin
 Czermno, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Czermno, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix